Andrea Moda est une marque de vêtements de mode italienne, fondée en 1985 par  Andrea Sassetti.

Formule 1 
En 1992, la marque Andrea Moda a été présente en Formule 1, par le biais de l'équipe Andrea Moda Formula.

Marque italienne de mode vestimentaire